El término batalla de Tarento puede hacer referencia a alguno de los siguientes enfrentamientos ocurridos en la ciudad italiana de Tarento:
 La batalla de Tarento de 213 a. C. entre cartagineses y romanos, ocurrida en el transcurso de la segunda guerra púnica.
 La batalla de Tarento de 209 a. C. entre cartagineses y romanos, en el mismo contexto.
 El asedio de Tarento de 1501-1502, en el que las fuerzas españolas de Gonzalo Fernández de Córdoba sitiaron la ciudad durante la segunda guerra de Nápoles.
 La batalla de Tarento de 1940 entre británicos e italianos, librada durante la segunda guerra mundial.